Johan Arnold Dahmen (1766-1812), een Nederlands cellist en componist
Johan Arnold Dahmen (1805-1834), een Nederlands fluitist
Johan Arnold Dahmen (1805-1853), een Nederlands hoornist